Landtagswahlkreis Essen steht für folgende Landtagswahlkreise in Nordrhein-Westfalen:

 Landtagswahlkreis Essen I
 Landtagswahlkreis Essen II
 Landtagswahlkreis Essen III
 Landtagswahlkreis Essen IV